#REDIRECT Испания